Die Serie B 1938/39 war die 10. Spielzeit der italienischen Fußball-Liga Serie B. Begonnen hatte die Saison am 18. September 1938. Der letzte Spieltag war der 4. Juni 1939. Neben Erstligaabsteiger AC Florenz stiegen der AC Venedig in die Serie A 1939/40 auf. In die Serie C 1939/40 mussten Spezia Calcio, SPAL Ferrara, Salernitana Calcio und AS Casale absteigen.

Teilnehmer

Abschlusstabelle 

|}

Kreuztabelle

Siehe auch 
 Serie A 1938/39
 Coppa Italia 1938/39

Weblinks 
 Italy 1938/39

1938
Fußballsaison 1938/39